Oulad Khallouf är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Oulad Khallouf ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oulad Khallouf är kuperad. Runt Oulad Khallouf är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är El Aïoun,  km söder om Oulad Khallouf. Omgivningarna runt Oulad Khallouf är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)